Рой Ке́мпбелл или Кэмпбелл (; , Дурбан — , Сетубал), полное имя Игнатиус Ройстон Данначи Кемпбелл () — южноафриканский поэт и переводчик, писал на английском языке.

Биография 
Сын врача. В 1918 году приехал в Великобританию поступать в Оксфорд, но провалился на вступительном экзамене, однако домой не вернулся. Вел богемную жизнь, писал стихи, в которых чувствовалось влияние Верлена и Томаса Элиота. Познакомился с Элиотом, семейством Ситуэлл, Уиндемом Льюисом. Начал пить (алкоголиком он был всю жизнь). В 1921 году женился, в семье родились две дочери.

В 1925 году вернулся в Южную Африку. Выпускал журнал Voorslag («Удар бича»), однако в слишком радикальных взглядах разошёлся с другими членами редколлегии. Писал сатирические стихи. В 1927 году вновь уехал в Великобританию. Поссорился с блумсберийцами, написал против них сатирическую поэту «Георгиада» (1931). Стал склоняться в сторону фашизма, выражал антисемитские взгляды. С начала тридцатых годов жил на юге Франции. Сблизился с католицизмом, в 1935 году, уже в Испании, официально обратился.

В период гражданской войны был на стороне франкистов, рассматривая свою позицию как противостояние атеистам и коммунистам (позднее он не принял гитлеризм именно за его антихристианство). Эпизод из его испанской жизни воспроизводит в своей автобиографической книге «Однажды утром» Лори Ли, встретивший его в Толедо.

В годы Второй мировой войны Кемпбелл был на стороне союзников, воевал добровольцем в рядах британской армии. Познакомился с Диланом Томасом. По инвалидности был уволен из армии в 1944. Работал на Би-Би-Си. Познакомился с К. С. Льюисом, который не принял его взглядов, и Толкином, с которым подружился.

С 1952 году жил в Португалии. Погиб в автомобильной катастрофе.

Творчество 
По общему признанию, включая тех, кто, как близкий к «левым» Стивен Спендер, целиком не принимал идейных и общественных позиций Кэмпбелла, он — крупнейший англоязычный поэт межвоенных десятилетий. Его стихи высоко ценили Т. С. Элиот и Д. Томас.

Переводил стихи Сан-Хуана де ла Крус, Бодлера, Лорки.

Книги 
 The Flaming Terrapin (1924)
 The Wayzgoose: A South African Satire (1928)
 Adamastor (1930, поэма)
 Poems (1930)
 The Gum Trees (1931)
 The Georgiad — A Satirical Fantasy in Verse (1931)
 Taurine Provence (1932)
 Pomegranates (1932)
 Burns (1932)
 Flowering Reeds (1933)
 Broken Record (1934, первый том автобиографии)
 Mithraic Emblems (1936)
 Flowering Rifle: A Poem from the Battlefield of Spain (1936, поэма о Гражданской войне в Испании)
 Songs of the mistral (1938)
 Talking Bronco (1939)
 Light on a Dark Horse (1952, второй том автобиографии)
 Lorca (1952)
 Nativity (1954)
 Portugal (1957)
 Wyndham Lewis (1985)

Примечания

Литература 
 Durrell L. Roy Campbell. Montpellier: La Licorne, 1958
 Smith R. Lyric and polemic: the literary personality of Roy Campbell. Montreal: McGill-Queen’s UP, 1972
 Alexander P. Roy Campbell: a critical biography. Oxford; New York: Oxford UP, 1982
 Lyle A. Poetic Justice: A Memoir of My Father, Roy Campbell. Francestown: Typographeum, 1986
 Pearce J. Unafraid of Virginia Woolf: the friends and enemies of Roy Campbell. Wilmington: ISI Books, 2004

Ссылки 

 Персональная страница
 Рой Кемпбелл на сайте «Католические писатели»
 Биография, фото

Поэты ЮАР
Английские поэты
Переводчики ЮАР
Переводчики прозы и драматургии на английский язык
Погибшие в автомобильных катастрофах
Испанисты